20-й Пандито хамбо-лама Жимба́-Жамсо́ Эрдыне́ев (1907–1990) — бурятский буддистский религиозный деятель, глава Центрального духовного управления буддистов СССР (1983—1990).

Биография 
Родился в местности Хойто-Ага Агинского аймака Забайкальской области. В возрасте 10 лет начал учиться в Агинском дацане, где получил богословскую степень гэбши.

В годы репрессий был выслан в Иркутскую область. После реабилитации вернулся на родину, жил в селе Дарасун.

В 1957 году был принят в Агинский дацан, трудился библиотекарем и кладовщиком до 1962 года. В этом же году зарегистрирован ламой Агинского дацана. В 1963 году избран Дид Хамбо-ламой.

В 1983 году избран председателем Центрального духовного управления буддистов СССР и пандито хамбо-ламой. 

Активно участвовал в Азиатской буддистской конференции за мир. Был членом Советского комитета защиты мира (1984–1990).  По его инициативе буддисты СССР внесли значительные суммы в Советский фонд мира и Общество Красного Креста.

Пользовался большим уважением среди священнослужителей и верующих за эрудицию и прекрасное знание религиозных обрядов, священных трактатов.

Награды 
 Орден Дружбы народов
 Орден «Знак Почета»

Примечания

Ссылки 
Бесценные уроки
Пандито Хамбо-лама Жимба Жамсо Эрдынеев (1983-1990) 

Пандито Хамбо-ламы
Персоналии:Бурятия
Религиозные деятели Бурятии